Zwieselalm heißen:
 Zwieselalm (Gosau), Bergregion und Schigebiet am Pass Gschütt, Salzkammergut
 Zwieselalm (Bad Reichenhall), Alm bei Bad Reichenhall, Berchtesgadener Land